Bottleneck (Engels: "flessenhals") kan verwijzen naar:
 Een buisje van gepolijst metaal of van glas dat door gitaristen wordt gebruikt om slidegitaar te spelen.
 In de verkeerskunde: een knelpunt.
 In de bedrijfskunde: een bottleneck (bedrijfskunde); een knelpunt binnen een project/proces.
 In de populatiegenetica: een populatieflessenhals, een drastische inperking van een populatie.  
 In de ICT: een onderdeel of programma dat de performance van een netwerk in belangrijke mate doet afnemen.

Zie ook: Vrijstaat Flessenhals